Gullörter (Amsinckia) är ett släkte av strävbladiga växter. Gullörter ingår i familjen strävbladiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strävbladiga växter